Dappula I, rei d'Anuradhapura 661 a 664
 Dappula II, rei d'Anuradhapura 807 a 812
 Dappula III, rei d'Anuradhapura 827 a 843
 Dappula IV, rei d'Anuradhapura 939 a 940
 Dappula V, rei d'Anuradhapura 940 a 942